Ко́йрово (прежний вариант написания Коерова(о); от , собака) — основа топонимики ряда деревень, расположенных примерно в 40 километрах к юго-западу от Петербурга между историческими районами Горелово и Пулково:
 Верхнее Койрово
 Нижнее Койрово
 Русское Койрово
 Финское Койрово (Чухонское Койрово)
В составе Петербургской губернии перечисленные деревни территориально относились к 3-му стану Царскосельского уезда, где входили в Пулковскую волость 1-го земского участка. Позже к этому ряду добавляется деревня Новое Койрово, Ново-Койрово (по справочнику Койрово-Ново), возникающая к северо-западу от них и к востоку от деревни Старо-Паново на территории 1 стана Санкт-Петербургского уезда, и входящая в Московскую волость (почтовый адрес по справочнику: станция Лигово).

Сохранившиеся населённые пункты из числа вышеперечисленных в настоящее время входят в границы административных районов Петербурга.

История 
Деревня и мыза Коеро упомянуты в 1711 году в числе прочих населённых пунктов, подчинённых Пулковской мызе.

Деревня — вотчина императрицы Марии Фёдоровны из которой в 1806—1807 годах были выставлены ратники Императорского батальона милиции.

НИЖНЯЯ КОЕРОВА — пустошь, принадлежит Ведомству Царскосельского Дворцового Правления, число жителей по ревизии: 46 м. п., 45 ж. п.
ВЕРХНЯЯ КОЕРОВА — пустошь, принадлежит Ведомству Царскосельского Дворцового Правления, число жителей по ревизии: 46 м. п., 53 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года они записаны, как 
 деревня Kapaisi (Верхняя Коерова пустошь), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 45 м. п., 58 ж. п., всего 103 человека
 деревня Uusikylä (Нижняя Коерова пустошь), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов — 45 м. п., 4 ж. п., всего 85 человек.

КОЕРОВО РУССКОЕ — деревня Красносельского Дворцового Правления, по почтовому тракту, число дворов — 22, число душ — 21 м. п. 
КОЕРОВО ЧУХОНСКОЕ — деревня Красносельского Дворцового Правления, по почтовому тракту, число дворов — 7, число душ — 58 м. п. 
КОЕРОВО ВЕРХНЕЕ — пустошь Царскосельского Дворцового Правления, по почтовому тракту, число дворов — 10, число душ — 41 м. п. (1856 год)

РУССКОЕ КОЕРОВО — деревня удельная при ручье Кабаке, число дворов — 8, число жителей: 30 м. п., 29 ж. п. 
ЧУХОНСКОЕ КОЕРОВО — деревня удельная при ручье Кабаке, число дворов — 26, число жителей: 67 м. п., 70 ж. п.
НИЖНЯЯ КОЕРОВО (УСКЮЛЯ) — пустошь удельная при колодце, число дворов — 8, число жителей: 50 м. п., 41 ж. п.
ВЕРХНЯЯ КОЕРОВО (КОБОЗИ) — пустошь удельная при колодце, число дворов — 12, число жителей: 40 м. п., 49 ж. п.(1862 год)

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Царскосельского уезда 1888 года, мыза Койрово площадью 81 десятина принадлежала вдове инженер-капитана К. И. Яфимовича, мыза была приобретена в 1879 году за 30 000 рублей.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, в состав Песковского сельского общества входили деревни Коерово Верхнее (Кобози) и Коерово Нижнее (Ускюля), 83 десятины земли в общей деревне Коерово, принадлежали статскому советнику Манскеппу.

 Верхнее Койрово — деревня на 11-м км Волхонского шоссе, с 1927 года входившая в Слуцкий район Ленинградской области. В 1,5 км от деревни находится братская могила советских воинов
 Нижнее Койрово — расположено к северу от Верхнего Койрова у подножья Пулковских высот.
 Новое Койрово — расположено к северо-западу от Финского Койрова и к востоку от деревни Старо-Паново
 Русское Койрово
 Старое Койрово
 Финское Койрово — деревня на западной оконечности Пулковских высот, где 13 сентября 1941 года развернулись ожесточённые бои за Ленинград. Деревня переходила из рук в руки, но немецким войскам всё же удалось превратить населённый пункт в свой укрепрайон на три года. В январе 1944 года Финское Койрово было освобождено советскими войсками.

Примечания 

Исчезнувшие деревни Санкт-Петербурга
Пулково
Мызы Ингрии